Plancarte ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:

  Méndez Plancarte